De Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 2000 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 19 maart 2000 op de Phakisa Freeway nabij Welkom, Zuid-Afrika.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Zuid-Afrika
Sport in Vrijstaat